Švadlena může být:

 krejčovství – řemeslo

příjmení
 Jaroslav Švadlena (* 1948)  – český básník a autor povídek
 Marek Švadlena (* 1988)  – táborský geograf a fotograf
 Stanislav Švadlena (* 1952) – český baskytarista

v kultuře
 Švadlena (film) (The Dressmaker) – australská filmová komedie z roku 2015
 Švadlenka (film) – česká filmová komedie režiséra Martina Friče roku 1936

Související články 
 Švadleňák – příjmení
 Švadlenka
 Krejčí
 Krejčová